Die Torneo Internacional Challenger 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 1. bis 7. April 2013 in León stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Vorjahressieger Denis Zivkovic konnte sich über die Qualifikationsrunden wieder für die Hauptrunde qualifizieren, scheiterte jedoch bereits im Achtelfinale an John Millman.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 30. März bis 1. April statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler haben sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Antoine Benneteau
 Thomas Fabbiano
 Denis Zivkovic
 Franko Škugor

Dazu kam ein Lucky Loser:
 John-Patrick Smith

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 30 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 26 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in León (Mexiko)